Nazwisko Zagórski lub Zagórska nosiły m.in. następujące osoby:
 Aleksandra Zagórska (1884–1965) – polska działaczka niepodległościowa
 Andrzej Zagórski – polski historyk i żołnierz
 Aniela Zagórska – polska tłumaczka
 Anna Zagórska – polska aktorka, specjalistka techniki mowy
 Bogdana Zagórska – polska piosenkarka
 Dorota Zagórska (ur. 1975) – polska łyżwiarka figurowa
 Ignacy Zagórski – polski numizmatyk
 Jerzy Zagórski – polski poeta i prozaik
 Karol Roman Zagórski (1886-1940) – generał brygady Wojska Polskiego
 Kazimierz Zagórski – polski fotograf
 Krzysztof Zagórski – polski piłkarz
 Marek Zagórski – polski polityk
 Maryna Zagórska – polska tłumaczka
 Michał Zagórski – generał major wojsk koronnych
 Roman Zagórski (1875–1927) – polski lekarz psychiatra
 Sławomir Zagórski – polski dziennikarz
 Stanisław Zagórski – polski parlamentarzysta
 Stanisław Zagórski – polski grafik
 Stanisław Andrzej Zagórski – polski dziennikarz i wydawca
 Tadeusz Wardejn-Zagórski – żołnierz AK
 Wacław Zagórski – powstaniec warszawski, działacz PPS na emigracji
 Wojciech Zagórski – polski aktor
 Włodzimierz Zagórski – polski generał
 Włodzimierz Zagórski – polski pisarz, satyryk i publicysta
 Włodzimierz Zagórski – polski biochemik i biolog molekularny
 Zbigniew Zagórski – polski okulista

Zobacz też:
 Zagorski
 Potok Zagórski

Polskie nazwiska

en:Zagórski